Le mot volonté peut désigner les entités suivantes.

Patronyme
 Gian Maria Volonté (1933-1994), acteur italien ;

Sciences humaines 

 En philosophie, la volonté est la faculté d'exercer un choix indépendamment des tendances instinctives.
 La volonté de puissance est une théorie de Nietzsche.
 En psychologie, la volonté est la capacité à accomplir un acte intentionnel.
 En droit, la volonté est un concept associé à l'intentionnalité.
 En politique, la volonté populaire est un des fondements de la démocratie.

Réalisations 

 Au cinéma, Le Triomphe de la volonté (Triumph des Willens) est un film de propagande nazie réalisé par Leni Riefenstahl en 1935.
 La Volonté est un journal français de l'Entre-deux-guerres.
 Volonté est un film américain réalisé par Frank Lloyd en 1917.

Voir aussi 
 Involonté